Moviment 23 de març, grup militar rebel de majoria tutsi a la província del Kivu Bord (República Democràtica del Congo)
 Messier 23, cúmul obert de la constel·lació de Sagitari